Армянский район:
 Армянский район Таврической губернии

Армянский национальный район:
 Армянский национальный район (Краснодарский край)
 Армянский национальный район (Ростовская область)

См. также 
 Армянская область